een gecontroleerd overstromingsgebied van een rivier in een polder
 Lillo - Potpolder, een potpolder in Lillo
 Potpolder Tielrode, een potpolder in de gemeente Temse